Prince Edward Island Scotties Tournament of Hearts 2011 - turniej wyłaniający mistrzynie Wyspy Księcia Edwarda i reprezentację tej prowincji na Scotties Tournament of Hearts 2011. Turniej finałowy odbył się w dniach 27-31 stycznia 2011 w Cornwall na lodowisku Cornwall Curling Club.

Na szczeblu prowincjonalnym rywalizowało ze sobą 6 zespołów. System rozgrywek składał się ze zmodyfikowanego potrójnego sposobu knock-out. W każdej rundzie grały wszystkie zespoły. Jeśli jedna drużyna wygrałaby wszystkie rundy, to nie rozegrano by rundy finałowej. W przypadku, gdyby każdą rundę wygrała inna drużyna, to automatycznie do finału awansowałaby ta, która najwięcej razy zagrała w ostatnim meczu rundy, jeśli doszłoby do remisu, to w finale znalazłaby się zwyciężczyni rundy A.

Wyspę Księcia Edwarda reprezentowała drużyna Suzanne Birt, która wygrała rundy A i C oraz półfinał przeciwko Kathy O'Rourke 7:3. Reprezentacja w Mistrzostwach Kanady uplasowała się na 6. miejscu.



Drużyny

Runda finałowa

Finał 
Nie było potrzeby rozgrywania meczu finałowego.

Półfinał 
31 stycznia 2011; 13:30

Runda A

A1

A2

A3

A4

A5

Runda B

B1

B2

B3

B4

B5

Runda C

C1

C2

C3

C4

C5

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa Prince Edward Island Scotties Tournament of Hearts 2011

2011 w curlingu
2011
2011 w Kanadzie